Аршеневський Андрій Олександрович ()  (1842—?) — відставний підполковник, дворянин Волинської губернії Російської імперії, землевласник, предводитель дворянства. З дворян Смоленської губернії. Служив в резервному 2-му Лейб-Уланському Курляндському полку. Переїхав в Житомир з 1891 року.

Сім'я 
 Батько: Олександр Андрійович Аршеневський, майор, служив з 1834 року.
 Брати: Микола (1844  — ?), Михайло (1851  — ?)
 Дружина: Єлізавета.
 Син: Олександр (08. 04. 1868 р — ?)

Історія 

Аршеневський, Андрій Олександрович разом з сином Олександром записані у II частину родословної книги Волинской губернії 13 січня 1892 року, а його рідний брат Микола Олесандрович — 17 серпня 1905 года.

Аршеневский А. А. у 1913 году в селі Крошня Левківскої волості Житомирського повіту володів землею в размірі 983 десятин, яку купив у поміщика Едуарда Вікентійовича Рожицького. Згодом на відстані приблизно 3 км від Крошні створив село під своїм іменем Андріївка (нині Сонячне Житомирського району). Проживав у 2-й частині Житомира в маєтку по вулиці Петербургській (нині Покровська). У цьому двоповерховому будинку восени 1930 року Крошенська садово-городня профшкола була реорганізована у Крошенський садово-городній технікум і служив навчальним корпусом до 1966 року..

У 1905 році його брат Микола Олександрович володів у Житомирському повіті Пулинської та Чуднівської волостях в селі Кошелівка, слободі Болярка Соснова та урочищі Цвіт-Бабинський в розмірі 198,71 та 39,90 десятин. Землю купляв у дворян Войцехівської Афольфіни Казимірівни, Соколовської Софії Казимірівни та Адольфа-Адама Адамовича Яроцького.

У 1913 році дворянка Аршеневська Інна Михайлівна у селі Кошелівці володіла землею у розмірі 178 десятин.

Галерея

Примітки

Джерела 
 Державний архів Житомрської області: Фонд 146, опис 1, справа 664

Російське дворянство